Il singolare maschile del torneo di tennis Tasmanian Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alex Metreveli che ha battuto in finale John Alexander 7-6 6-3 4-6 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian Open 1971